Saleta (en francès Les Salles-sur-Verdon) és un municipi francès, situat al departament del Var i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Aldea de Luz, freguesia de Mourão

Referències 

Municipis del Var